La Nueva Rosita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Nueva Rosita, Durango, Tamazula, 
 La Nueva Rosita, Veracruz, Minatitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar